Villa Vescovi (o Villa Schiavi-Vescovi) è una villa veneta seicentesca situata tra i due navigli del Fiume Brenta a Dolo (Venezia). Appare in varie opere d'arte del Canaletto che valorizza la riviera del Brenta. Da non confondere con la Villa dei Vescovi sui Colli Euganei in quanto Villa Vescovi prende il nome dal cognome della famiglia proprietaria dell'immobile; mentre Villa dei Vescovi dal fatto che i proprietari della villa furono dei vescovi cattolici.

Storia

Famiglia Schiavi 
La villa è riconducibile alla famiglia Schiavi per via delle iniziali sull'antico cancello in ferro battuto, "G" e "S".

Famiglia Vescovi 
Fu acquistata, insieme alla vicina struttura, che ora è adibita all'utilizzo come palestra, dall'originario dolese Mario Vescovi. La vicina palestra fu inizialmente utilizzata come magazzino o fienile mentre la villa fu sempre utilizzata come abitazione privata. Quest'ultima fu successivamente donata da Mario Vescovi ai figli, Renzo e Giannantonio. La villa subì numerosi restauri e oggi è ancora la dimora della famiglia Vescovi, dalla parte dei figli di Renzo.

Posizione

I Navigli del Brenta 

Un altro elemento che rende la villa diversa ed unica rispetto a quelle limitrofe è il semplice fatto che non si affaccia direttamente su una sponda del Naviglio del Brenta ma bensì è collocata in mezzo tra i due rami del naviglio che passa per Dolo. Ciò le permette di affacciarsi sia sul naviglio che passa per gli antichi Molini di Dolo e di avere una buona parte del giardino che si affaccia invece sul canale navigabile, dove usualmente passa il Burchiello.

La punta della lingua di terra divide difatti il Naviglio del Brenta in due, che poi si ricongiungeranno per continuare la Riviera del Brenta verso Venezia.

Note

Altri progetti 

Vescovi